Josep Carles d'Àustria (Bratislava, 1833 - Fiume, 1905), Arxiduc d'Àustria, príncep d'Hongria i de Bohèmia, cap de la branca palatina de la Casa d'Àustria
 Josep August d'Àustria (Alcsút, 1872 - Rain bei Straubing, 1962), Arxiduc d'Àustria, príncep d'Hongria i de Bohèmia, cap de la branca palatina de la família dels Habsburg
 Josep I del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, 1678 - 1711), Emperador del Sacre Imperi, arxiduc d'Àustria, rei d'Hongria i de Bohèmia
 Josep Antoni d'Àustria (Florència, 1776 - Budapest, 1847), palatí d'Hongria, Arxiduc d'Àustria, príncep d'Hongria i Bohèmia